Het ATP-toernooi van Bazel 2022 (met de officiële naam Swiss Indoors 2022) was een tennistoernooi dat van 24 oktober tot en met 30 oktober werd gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in de St. Jakobshalle.

De Zwitsere titelverdediger Roger Federer had zijn carriere in september 2022 beëindigd, de titel in het enkelspel werd gewonnen door de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel